Die Saison 1994/95 war die vierte Spielzeit der Schachbundesliga der Frauen. Aus der 2. Bundesliga waren der RVA Stade, der SC Leipzig-Gohlis und die SG Bochum 31 aufgestiegen.
Während Stade alle Wettkämpfe verlor und somit direkt wieder absteigen musste, erreichten Leipzig-Gohlis und Bochum den Klassenerhalt, hingegen stiegen der SC 1903 Weimar und der Hamburger SK ab.
Nachdem der Dresdner SC im Vorjahr noch knapp den Titel verpasst hatte (damals noch als PSV Dresden startend), konnte man diesmal mit klarem Vorsprung die Bundesliga gewinnen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1994/95 (Frauen).

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

Schachbundesliga der Frauen
Schachveranstaltung 1994
Schachveranstaltung 1995
Sportsaison 1994/95